Юнгур:

 Юнгур — река в Республике Алтай.
 Юнгур — адамава-убангийский народ, населяющий восточные районы Нигерии.
 Юнгур (бена) — адамава-убангийский язык ветви ваджа-джен, язык народа юнгур.
 Юнгур — группа адамава-убангийских языков ветви ваджа-джен.
 Юнгур (воро) — одно из названий адамава-убангийского языка воро.

См. также 
 Юнгур-роба — подгруппа адамава-убангийских языков ветви ваджа-джен.